Караславов — болгарская фамилия. Известные носители:
 Караславов, Георгий (1904—1980) — болгарский писатель, общественный деятель, академик Болгарской академии наук.